EHT kan syfta på:

Eastern Harbour Tunnel, i Hongkong
Euro Hockey Tour, internationell landslagsturnering i ishockey
Event Horizon Telescope, astronomiskt projekt